Francesco Maria Greco – presbitero italiano (1857-1931)
 Francesco Maria Greco – diplomatico italiano (1950)